Welcome is het Engelse woord voor "welkom" en kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Welcome (Minnesota)
 Welcome (North Carolina)
 Welcome (South Carolina)

Welcome kan ook verwijzen naar een aantal films:
 Welcome 1 en 2, twee korte films van de Nederlandse regisseur Cyrus Frisch
 Welcome (Bazmee), een lange Bollywoodfilm uit 2007, geregisseerd door Anees Bazmee
 Welcome (Dunst), een korte film uit 2007, geschreven en geregisseerd door Kirsten Dunst
 Welcome (2009), een speelfilm van de Franse regisseur Philippe Lioret